Comune di Parigi – comitato rivoluzionario parigino del 1792
 Comune di Parigi – governo rivoluzionario parigino del 1871
 La Comune di Parigi – raccolta di note di Lenin sulla rivoluzione parigina del 1871